Balinci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Mikleuš, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 93 stanovnika te 39 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji